

Patronyme 

 Joseph De Kesel (1947), prélat belge ;
 Karl Kesel (1959), auteur de comics américain.

Homonymie de patronyme